Орланду Карлуш Брага ди Са (; 26 мая 1988, Барселуш) — португальский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Орланду начинал свою карьеру в системе клуба третьего португальского дивизиона «Эшпозенди». В 2002 году он пополнил более известную «Брагу». 5 января 2009 года Орланду дебютировал в высшем дивизионе в матче против клуба «Белененсиш». Свой первый гол он забил 7 марта того же года в матче с командой «Эштрела».

В 2009 году форвард перебрался в стан «Порту». В сезоне 2009/10 он сыграл всего в двух матчах чемпионата, но также стал обладателем Кубка Португалии. Следующий сезон Орланду провёл на правах аренды в «Насьонале», а затем покинул команду.

В последний день летнего трансферного окна 2011 года Орланду присоединился к английскому «Фулхэму» на правах свободного агента. Он испытывал проблемы с адаптацией в стране, редко играл. Свой единственный гол Орланду забил 31 декабря 2011 года в игре с «Норвич Сити». В конце сезона 2011/12 он расторг контракт с «Фулхэмом».

30 июля 2012 года Орланду Са присоединился к кипрскому клубу «АЕЛ». В своём дебютном сезоне за новый клуб он забил пять голов в двадцати матчах. В сезоне 2013/14 Орланду улучшил свою результативность и долгое время участвовал в гонке бомбардиров кипрской лиги.

29 июня 2015 года Са подписал контракт с «Редингом».

28 февраля 2018 года Са перешёл в «Хэнань Цзянье». Сумма трансфера составила 8 млн евро.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую и молодёжную сборные своей страны. 11 февраля 2009 года Орланду дебютировал за сборную Португалии в матче против национальной сборной Финляндии.

Матчи за сборную Португалии 

Итого: 1 матч / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 0 поражений.

Достижения 
 Обладатель Кубка Португалии: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте 90minut.pl 
 Профиль на сайте Zerozero
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»